Fromentières ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Fromentières (Marne) im Département Marne
 Fromentières (Mayenne) im Département Mayenne